De Beker van Griekenland is het nationale voetbalbekertoernooi van Griekenland dat wordt georganiseerd door de Griekse voetbalbond (EPO). Het toernooi bestaat sinds het seizoen 1931/32.

Sinds 1954 is Olympiakos Piraeus, toen de vijfde bekeroverwinning werd behaald, recordhouder aantal bekerzeges. In 2020 werd de 28ste beker veroverd.

Finales 

 * 1962: finale Olympiakos - Panathinaikos bij 0-0 stand gestaakt en niet uitgespeeld
 * 1964: halve-finale Olympiakos - Panathinaikos bij 1-1 stand in verlenging gestaakt en niet uitgespeeld, AEK als enige finalist tot winnaar verklaard
 * 1966: Olympiakos verscheen niet aan de aftrap

Prestaties per club 

 * Olympiakos en Panathiniakos inclusief 1962